Brachiaster är ett släkte av svampdjur. Brachiaster ingår i familjen Pachastrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Brachiaster